Ime Vladimir Popović može označivati više osoba:

Vladimir Popović (1876. – 1947.), srbijanski arhitekt
Vladimir Popović (1884. – 1928.), pravnik, političar za vrijeme Kraljevstva Crne Gore
Vladimir Popović (1910. – 1995.), pjesnik, akademik HAZU
Vladimir Popović – Španac (1914. – 1972.), političar za vrijeme SFRJ
Vladimir N. Popović (1923. – 1996.), crnogorski političar
Vladimir "Vladica" Popović (1935. – …), srbijanski nogometaš za vrijeme SFRJ
Vladimir Popović (1935. – 1981.), crnogorski glumac
Vladimir Popović (1976. – …), crnogorski nogometaš